Westernland (schip, 1883)
 Westernland (schip, 1918)
 Westernland, een themagebied in verschillende attractieparken van Disney